Отборочный турнир к чемпионату Европы по футболу 1995 среди юношей до 16 лет начался 1 сентября 1994 года и закончился 11 марта 1995 года. 44 сборные были разбиты на 15 групп (14 групп из трёх команд, и одна группа из двух). Сборные, занявшие первые места в группах выходили в финальный раунд.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Группа 9

Группа 10

Группа 11

Группа 12

Группа 13

Группа 14

Группа 15

Ссылки 
 Страница турнира на официальном сайте УЕФА
 Статистика турнира на сайте rsssf.com

Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 17 лет)
Футбол в Европе в 1994 году
Футбол в Европе в 1995 году
Футбол